Zbigniew Suchecki - polski żużlowiec
 Zbigniew Suchecki - polski franciszkanin